Владимир Мозговой:
 Мозговой, Владимир Иванович (род. 1954) — советский и российский журналист, обозреватель «Новой газеты».
 Мозговой, Владимир Сергеевич — советский учёный-металловед и педагог, директор Московского института стали.